Сазоново — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.

Входит в состав Николоторжского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Волокославинский сельсовет.

Расстояние до районного центра Кириллова по автодороге — 34,5 км, до центра муниципального образования Никольского Торжка по прямой — 7 км. Ближайшие населённые пункты — Осник, Клемушино, Островки, Федяево, Минчаково, Шлюз № 5.

По переписи 2002 года население — 8 человек.

Примечания

Ссылки 
 Сазоново в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Кирилловского района